Родобрана (, «Защита Родины») — полувоенная организация Словацкой Народной Партии в 1923—1927 годах.

Родобрана была основана в 1923 году по инициативе Войтеха Тука. Образцом для организации послужили отряды итальянских фашистов; задачей членов организации была охрана мероприятий Словацкой народной партии от нападений со стороны коммунистов. Структуры Родобраны действовали в Трнаве, Глоговеце и Нитре. В 1927 году чехословацкие власти приказали распустить Родобрану, но многие её члены продолжили работать в других структурах Словацкой народной партии.

В 1938 году по образцу Родобраны была создана Глинкова гвардия.

Ссылки 
 Storm-troopers in Slovakia: the Rodobrana and the Hlinka Guard

История Словакии
Боевые организации политических партий
Словацкая республика (1939—1945)